Existen varias islas denominadas isla Chata en el mundo:
 isla Chata, una isla marítima situada en la Provincia de Santa Cruz (Argentina);
 isla Chata, una isla ubicada en el Canal Beagle, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Argentina).